Aïssatou Mbodj – politica senegalese
 Cheikh Mbodj – cestista senegalese
 Kara Mbodj – calciatore senegalese, difensore
 Mamadou Mbodj – calciatore senegalese, difensore
 Marie Sarr Mbodj – politica senegalese